Oakdale Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Oakdale Township (Illinois)
 Oakdale Township (Nebraska)
 Oakdale Township (Noble County, Oklahoma)
 Oakdale Township (Washita County, Oklahoma)